Az 1979-es Australian Open férfi versenyét az argentin Guillermo Vilas nyerte az amerikai John Sadri előtt.

Kiemeltek 

  Guillermo Vilas (bajnok)
  John Alexander (első kör)
  Victor Amaya (elődöntő)
  Hank Pfister (első kör)
  Taróczy Balázs (első kör)
  John Sadri (döntő)
  Tim Wilkison (első kör)
  Peter Feigl (első kör)

  Peter McNamara (harmadik kör)
  Kim Warwick (harmadik kör)
  Peter Rennert (negyeddöntő)
  Geoff Masters (második kör)
  Phil Dent (negyeddöntő)
  Ross Case (első kör)
  Rod Frawley (negyeddöntő)
  Paul McNamee (harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

F1